Миоклони́я (myoclonus от  — мышца +  — привожу в быстрое движение) — непроизвольные кратковременные (до 0,1 с.)  сокращения определенных мышц или целых групп мышц, возникающие как при движениях, так и в состоянии покоя.

Основные виды миоклонии

Миоклония физиологическая 
Возникает в основном во время сна во время фазы REM, а также NREM, пробуждая спящего. Другие причины физиологической миоклонии — физическое усилие и икота.

Миоклония патологическая 
Разделение в зависимости от места возникновения:
 корковая миоклония — кратковременная и быстрая
 миоклония подкорковая — нерегулярная 
 спинальная миоклония
 миоклония идиопатическая — неизвестна этиология заболевания, в которой миоклония составляет главный симптом.

Примечания

Литература 
 
 Миоклония / пер. с англ. Н. Д. Фирсовой. — 2018.

Заболевания нервной системы